Richard Harris (acteur) (1930-2002), Iers acteur
 Richard Harris (beeldhouwer) (1954), Brits beeldhouwer